Thole ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Thole (1920–2005), deutscher Politiker
 Bernward Thole (* 1936), deutscher Spielekritiker und Medienwissenschaftler
 Christoph Thole (* 1978), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Ernst Thole (1953–1988), niederländischer Komiker, Schauspieler und Kabarettist
 Johannes Thole (1880–1952), deutscher Politiker (CDU), schleswig-holsteinischer Landtagsabgeordneter
 Josh Thole (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler
 Julius Thole (* 1997), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Karel Thole (1914–2000), niederländischer Zeichner und Maler
 Kik Thole (* 1944), niederländischer Hockeyspieler
 Konrad Thole (* 1999), deutscher Volleyballspieler
 Peter Thole (* 1957), deutscher Maschinenbauingenieur
 Reinhard Thole, deutscher LGBT-Aktivist
 Theo Thole (1950–1996), niederländischer Physiker
 Werner Thole (* 1955), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Dole (Begriffsklärung)
 Dohle (Begriffsklärung)